Faun:
 Faun — немецкая фолк-группа.
 FAUN — немецкая машиностроительная компания.

См. также 
 Фавн (значения)
 Faunts